USS Newark — кораблі ВМС США, названі на честь міста Ньюарк.

 USS Newark (C-1) - бронепалубний крейсер. На службі протягом 1891-1912 років
 USS Newark (SP-266) - буксироване судно, збудоване у 1913 році. У 1917 році переобладнане на мінний загороджувач. Проданий у 1919 році.
 USS Newark (CL-88) - запланований легкий крейсер типу «Клівленд». Будівництво скасоване у 1940 році.
 USS Newark (CL-100) - легкий крейсер типу «Клівленд». В процесі будівництва перебудований в авіаносець  типу «Індепенденс» USS San Jacinto (CVL-30).
 USS Newark (CL-108) - запланований легкий крейсер типу «Фарго». Будівництво скасоване у 1945 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни